Molekulska formula -{C18H17NO3}- se može odnositi na:

 Indobufen
 Pukatein
 Ksilopin